Gramensi – abitanti di Santo Antônio do Grama
Gramensi – abitanti di São Sebastião da Grama